AIIB – (ang. Asian Infrastructure Investment Bank)
 AIIB – (ang. Anti-Imperialist International Brigade)